

Toponyme
 Le moulin de Visse, un monument historique.

Patronyme
 Dominique Visse, un chanteur d'opéra français (1955 -).
 René Visse (1937-2020), un homme politique français.

Homonymie de patronyme